

Geografia

Austria 
 Navis – gmina w kraju związkowym Tyrol, w powiecie Innsbruck-Land